Alfons 2., Alfonso 2. og Afonso 2. kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Alfons 2. (791–842), kaldet Alfons den Kyske (el Casto) – Konge af Asturien 783 og 791–842
 Alfons 2. (1162–1196) – Konge af Aragonien 1164–1196
 Alfons 2. (1185–1223), også kaldet Alfons den Tykke – Konge af Portugal 1211–1223
 Alfons 2. (1448–1495) – Konge af Napoli 1494–1495